Autillo de Campos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Autillo de Campos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 
 Autillo de Campos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Palencia, 

Robotskapade Spanienförgreningar